1500 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013. Eliminacje odbyły się 3 sierpnia, a finał 4 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 35 zawodników z 28 państw.

Złoty medal zdobył Sun Yang reprezentujący Chiny. Drugie miejsce zajął Kanadyjczyk Ryan Cochrane, a brązowy medal przypadł Gregorio Paltrinieriemu z Włoch.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje

Finał

Bibliografia 
 
 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013